Municipio de Snyder puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Snyder (condado de Blair, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Blair.
 Municipio de Snyder (condado de Jefferson, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.